Willich steht für:
 Willich, Stadt im Kreis Viersen
 Willich (Xanten), Ortsteil von Xanten
 Willich (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Willich ist der Name folgender Adelsgeschlechter:
 Willich (Adelsgeschlecht, 1765), brandenburgisches Adelsgeschlecht mit Reichsadelsstand von 1765
 Willich (Adelsgeschlecht, 1786), brandenburgisches Adelsgeschlecht mit Reichsadelsstand von 1786 sowie großherzoglich hessischem Adelsstand als Willich gen. von Pöllnitz
 Willich (Adelsgeschlecht, 1790), pfalzbayerisches Adelsgeschlecht mit Reichsadelsstand von 1790

Siehe auch:
 Willig
 Vilich, Ortsteil von Bonn
 Wylich, niederrheinisch-westfälischen Adelsgeschlecht